Лу Ли (, р.30 августа 1976) — китайская гимнастка, олимпийский чемпион.

Биография 
Лу Ли родилась в 1976 году в Чанша провинции Хунань. С 1983 года начала заниматься гимнастикой, в 1988 году вошла в сборную провинции, в 1991 — в национальную сборную.

В 1992 году на Олимпийских играх в Барселоне Лу Ли завоевала золотую медаль в упражнениях на брусьях, и серебряную — в упражнениях на бревне. В 1994 году завершила спортивную карьеру.

В 2000 году Лу Ли переехала в США, где стала работать тренером.

Ссылки 
 

Гимнасты Китая
Олимпийские чемпионы от Китая
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1992 года